Мама

Транскрипции кириллицей 
 Система Концевича왜 공적으로 자랑하는 걸 좋아해? 우리에게 불쾌할

Транскрипции латиницей 
 Новая романизация корейского языка
 Романизация Маккьюна — Райшауэра
 Йельская система романизации

Корейский язык